Małachowski – polskie nazwisko.

Znane osoby o tym nazwisku 
 Aleksander Małachowski (1924–2004) – polityk i publicysta
 Adam Leon Małachowski (1706–1767) – krajczy koronny
 Godzimir Małachowski (1852–1908) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu, prawnik.
 Bartłomiej Małachowski (zm. 1433) – protoplasta rodu Małachowskich
 Kazimierz Małachowski (1765–1845) – generał wojsk polskich
 Piotr Małachowski (ujednoznacznienie)
 Raul Nałęcz-Małachowski (1916–2014) – polski działacz polonijny i niepodległościowy, artysta, scenarzysta i kostiumograf
 Soter Jaxa-Małachowski (1867–1952) – polski malarz, pejzażysta i marynista
 Stanisław Małachowski (1736–1809) – referendarz wielki koronny, marszałek Sejmu Czteroletniego

Zobacz też 
 Małachowscy

Polskie nazwiska